Johannisfeuer ist:
 ein Feuerbrauch am Johannistag, siehe Johannistag#Johannisfeuer
 Johannisfeuer (1939), deutscher Spielfilm von Arthur Maria Rabenalt
 Johannisfeuer (1966) (Sobótki), polnischer Spielfilm von Pawel Komorowski
 Johannisfeuer (1978) (Pusty dvor), tschechoslowakischer Spielfilm von Martin Tapák
 Johannisfeuer (Tomate), Tomatensorte